Onychocellidae är en familj av mossdjur. Onychocellidae ingår i ordningen Cheilostomatida, klassen Gymnolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Onychocellidae finns 32 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Onychocellidae